Я́цик — українське прізвище, утворене від Яць — зменшеної форми імені Яків.

Носії 
 Яцик Віктор Анатолійович — заслужений лікар України.
 Яцик Олександр Анатолійович (1974-2022) — полковник Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Яцик Олександр Олександрович — український футболіст, центральний півзахисник київського «Динамо» та юнацької збірної України.
 Яцик Петро Дмитрович (*1921 — †2001) — канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп
 Яцик Роман Михайлович (*1946 — †2021) — український лісівник, професор кафедри лісознавства Прикарпатського національного університету
 Яцик Тадей (*1889 — †1919) — сотник-лікар Української галицької армії

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ик